Спас-Прус Оксана ( , м. Львів — українська мисткиня, майстер вишивки. Член НСМНМУ з 2009 р.

Біографія 
Народилася 9 листопада 1971 р. у м. Львові.

Закінчила СШ-34 імені Маркіяна Шашкевича.

З 1990 року по 1992 р. рік навчалась в ВПТУ№ 4 за професією «Закрійник легкої жіночої сукні». Вишивкою почала цікавитись та займатись у дитинстві з 1982 р. року.

Член НСМНМУ з 2009 р. Її авторські роботи зберігаються в приватних колекціях України та за кордоном.

Джерела 
 https://web.archive.org/web/20150214013310/http://www.skansen.lviv.ua/event/208

Уродженці Львова
Українські мисткині
Члени Національної спілки майстрів народного мистецтва України